«Like a Virgin» — песня американской певицы Мадонны. Это титульная песня второго студийного альбома Мадонны Like a Virgin (1984). Была издана 6 ноября 1984 года как первый сингл с этого альбома.

Достигла первого места в США и в Австралии.

Песня «Like a Virgin» в исполнении Мадонны входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Участники записи 
 Мадонна — вокал
 Билли Стейнберг — автор песни
 Том Келли — автор песни
 Найл Роджерс — продюсер, барабанное программирование, гитара
 Бернард Эдвардс — бас
 Тони Томпсон — барабаны
 Rob Sabino — басовый синтезатор, разные синтезаторы
 Джон Бенитес — 12 "ремиксер

Примечания

Ссылки 
 Факты о песне на сайте Songfacts 

Песни 1984 года
Синглы 1984 года
Песни Мадонны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы Sire Records